Miejscowości w USA:
 Montevallo – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Shelby
Gminy w USA:
 Montevallo (ang. Montevallo Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Vernon